Ра́дек:

 Радек, Карл Бернгардович (1885—1939) — деятель международного социал-демократического и коммунистического движения, журналист, революционер.
 «Радек» — журнал о современном искусстве, издаваемый в Москве в начале 1990-х.

См. также 
 Радек Зеленка
 Общество Радек